Die Nemzeti Bajnokság 1942/43 war die 40. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum zweiten Mal Csepeli Weisz Manfréd FC.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1943
Fußballsaison 1942/43